Il doppio del torneo di tennis Poznań Porsche Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomasz Bednarek e Michał Przysiężny che hanno battuto in finale Vasilīs Mazarakīs e Jan Mertl 6-3, 3-6, [10-8].

Teste di serie 

 Vasilīs Mazarakīs /  Jan Mertl (finale)
 Flavio Cipolla /  Diego Junqueira (primo turno)

 Dawid Olejniczak /  Filip Urban (semifinali)
 Stefano Galvani /  Frederico Gil (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Poznań Porsche Open 2006